Eugenia (heilige), een heilige
Eugenia (geslacht), een plantengeslacht uit de mirtefamilie
Eugenia (planetoïde)
Eugenia (voornaam), Griekse meisjesnaam
Eugenia (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovengenoemde meisjesnaam